Unter Flucht von Alcatraz versteht man:

Flucht von Alcatraz (1962), ein Gefängnisausbruch 
Flucht von Alcatraz (Film), die Verfilmung des Ausbruchs (1979)